Дивизион 2 1992/1993 годов () — 54-й сезон Второго дивизиона Франции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал ? 1992 года и закончился ? 1993 года. В чемпионате приняли участие 36 команд.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Группа B

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Лига 2 1992/93 на lfp.fr 
 Лига 2 1992/93 на rsssf.com

1992/1993
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1992 году
Спорт во Франции в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993